One: 16 Hits é uma coletânea póstuma do grupo brasileiro Mamonas Assassinas, lançada em 2009, após treze anos da morte da banda.

Faixas 

 1. "Pelados em Santos"
 2. "Robocop Gay"
 3. "Joelho"
 4. "Vira-Vira"
 5. "1406"
 6. "Mundo Animal"
 7. "Chopis Centis"
 8. "Jumento Celestino"
 9. "Uma Arlinda Mulher"
 10. "Sabão Crá Crá"
 11. "Onon Onon"
 12. "Bois Don't Cry"
 13. "Lá Vem o Alemão"
 14. "Não Peide Aqui, Baby"
 15. "Sábado de Sol"
 16. "Desnudos en Cancún"

Formação 

 Dinho: vocal e violão
 Samuel Reoli: baixo
 Júlio Rasec: teclados
 Sérgio Reoli: bateria
 Bento Hinoto: guitarra e violão

Ligações externas 

Álbuns de Mamonas Assassinas
Álbuns ao vivo de 2006
Álbuns póstumos
Álbuns de rock alternativo
Álbuns de pop rock
Álbuns em língua portuguesa